Апостольская администратура Узбекистана () — римско-католическая апостольская администратура с центром (кафедрой) в городе Ташкент (Узбекистан). Кафедральным собором апостольской администратуры Узбекистана является церковь Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте.

История 
29 сентября 1997 года Папа Римский Иоанн Павел II учредил миссию Sui iuris в Узбекистане, выделив её из апостольской администратуры Караганды (сегодня — Карагандинская епархия). Миссию возглавил священник Кшиштоф Кукулка.

1 апреля 2005 года Папа Римский Иоанн Павел II выпустил буллу Totius dominici gregis, которой преобразовал миссию sui iuris в Узбекистане в апостольскую администратуру Узбекистана. Ординарием стал священник Ежи Мацулевич — генеральный ассистент Ордена меньших братьев конвентуальных (OFMConv) для Восточной Европы. В 2005 году Ежи Мацулевич был рукоположен в епископа.

Ординарии апостольской администратуры 
 священник Кшиштоф Кукулка (29.09.1997 — 1.04.2005);
 епископ Ежи Мацулевич (1.04.2005 — по настоящее время).

Статистика 
По данным на 2017 год апостольская администратура насчитывала 3039 католиков в 5 приходах, 8 монахов (из них 6 — священники) и 8 монахинь.

|-
| 1999 || 3.500 || 23.000.000 || 0,0  || 4 ||  || 4 || 875 ||  || 5 || 4 || 6
|-
| 2000 || 2.800 || 23.000.000 || 0,0 || 5 || 1  || 4 || 560 ||  || 5 || 4 || 3
|-
| 2001 || 3.000 || 23.000.000 || 0,0 || 9 || 2  || 7 || 333 ||  || 9 || 8 || 3
|-
| 2002 || 3.000 || 25.000.000 || 0,0 || 9 || 2 || 7 || 333 ||  || 9 || 8 || 5
|-
| 2003 || 4.000 || 25.000.000 || 0,0 || 8 ||  || 8 || 500 ||  || 10 || 9 || 5
|-
| 2005 || 4.000 || 25.000.000 || 0,0 || 9 ||  || 9 || 444 ||  || 12 || 9 || 5
|-
| 2007 || 4.000 || 26.339.000 || 0,0 || 9 ||  || 9 || 444 ||  || 11 || 9 || 5
|-
| 2010 || 3.500 || 28.000.000 || 0,0 || 9 || 1 || 8 || 388 ||  || 10 || 9 || 5
|-
| 2014 || 3.500 || 30.183.000 || 0,0 || 9 || 2 || 7 || 388 ||  || 9 || 9 || 5
|-
| 2017 || 3.039 || 31.318.039 || 0,0 || 7 || 1 || 6 || 434 ||  || 8 || 8 || 5
|}

См. также 
 Религия в Узбекистане
 Римско-католический храм Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте

Примечания

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Администратура на сайте Католической церкви в Узбекистане 
 Статистика на сайте catholic-hierarchy.org 
 Статистика на сайте gcatholic.org 
 Булла Totius dominici gregis 

Католицизм в Узбекистане
Апостольские администратуры